Милфорд може да се отнася за:
 Градове
 В Съединените щати
 Милфорд (Юта)
  (Кънектикът)
 Милфорд (Масачузетс)
 Милфорд (Пенсилвания)
 Милфорд (Ирландия)